Pleasant Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Grove (Alabama)
 Pleasant Grove (Van Buren County, Arkansas)
 Pleasant Grove (Stone County, Arkansas)
 Pleasant Grove (Union County, Arkansas)
 Pleasant Grove (Illinois)
 Pleasant Grove (Maryland)
 Pleasant Grove (Minnesota)
 Pleasant Grove (Mississippi)
 Pleasant Grove (Ohio)
 Pleasant Grove (Texas)
 Pleasant Grove (Utah)

Pleasant Grove ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:
 Pleasant Grove (Kentucky), ID-Nr. 84001678
 Pleasant Grove (Fluvanna County, Virginia), ID-Nr. 04000843
 Pleasant Grove (Halifax County, Virginia), ID-Nr. 99000966
 Pleasant Grove (Roanoke County, Virginia), ID-Nr. 03000449

Siehe auch:
 Pleasant Grove Township